У списку представлені найбільші за вантажооборотом порти світу (станом на 2015 рік). Загальний вантажообіг надано у тоннах (метричних, фрахтових або комерційних). Окремо надано список портів за вантажообігом контейнерного трафіку у TEU (двадцятифутових еквівалентах).

Загальний вантажообіг (2015 р.) 

 ФТ — Фрахтові тонни
 МТ — Метричні тони
 КТ — Комерційні (митні) тони

Контейнерний вантажообіг (2015 р.)

Найбільші порти світу по загальному вантажообігу станом на 2002 р 

 ФТ — Фрахтові тонни
 МТ — Метричні тони
 КТ — Комерційні (митні) тони
 ВТ — Вантажні тони

Примітки

Джерела 
 

Економіка
Порти
Списки:Географія